Dascher ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Dascher (1911–1944), deutscher Handballspieler
 Ottfried Dascher (* 1936), deutscher Historiker, Archivar und Leiter des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf (1992–2001)